Les Bezanozano forment une ethnie de Madagascar.
 Le bezanozano est également un dialecte du malgache, parlé à Madagascar par les Bezanozano.